A competição individual masculino em pista longa do salto de esqui nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 foi disputada no Centro de Saltos RusSki Gorki, na Clareira Vermelha, em Sóchi, nos dias 14 e 15 de fevereiro.

Medalhistas

Resultados

Qualificatória
A prova qualificatória ocorreu em 14 de fevereiro. 61 saltadores participaram do evento, dos quais dez já estavam pré-classificados para a primeira fase por serem os melhores do ranking mundial. Classificam-se à primeira rodada os 40 primeiros, além daquelas que já estavam pré-classificados.

1Atletas pré-classificados para a primeira fase.

Final

A fase final foi disputada em 15 de fevereiro.

Individual em pista longa